Детонатор — елемент вибухового пристрою.

 Детонуючий шнур —  — пристрій для передавання на відстань ініціюйочого імпульсу для збудження детонації у зарядах вибухових речовин.
 Капсуль-детонатор — пристрій для ініціювання вибухових речовин, детонуючих шнурів, проміжних детонаторів.
 Шашка-детонатор — циліндрична шашка пресованої чи литої вибухової речовини з відводом для детонуючого шнура.
 Електродетонатор — детонатор, що ініціюється електричним імпульсом.

Див. також 
 Детонація (значення)

Посилання 
 «Детонатор»  в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 2, С. 258.